Poroisariopsis är ett släkte av svampar. Poroisariopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Poroisariopsis